Садове —  селище в Україні, у Вінницькій області, Козятинському районі. Населення становить 258 осіб. Орган місцевого самоврядування — Махнівська сільська рада.

Географія 
Селом протікає річка Безіменна, права притока Гнилоп'яті.

Література 
 Комсомо́льське // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.319 (Садове)

Посилання 
Погода в селі